

Краб-Орчерд — місто, штат Кентуккі
 Краб-Орчерд — місто, штат Теннессі
 Краб-Орчерд — селище, штат Небраска
 Краб-Орчерд — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Краб-Орчерд — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія